

Geografia
 Doctor J. Eulogio Estigarribia, città del Paraguay
 Mariscal José Félix Estigarribia, centro abitato del Paraguay

Persone
 José Félix Estigarribia, generale e politico paraguaiano.
 Marcelo Estigarribia, calciatore paraguaiano.
 Richard Estigarribia, calciatore paraguaiano.